Christian Ameln kan avse någon av följande:
Christian Ameln (1867–1935), svensk företagsledare
Christian Ameln (1921–1990), svensk företagsledare